Wigley est un patronyme et toponyme pouvant désigner:

Patronyme
Dafydd Wigley (né en 1943), homme politique gallois
George J. Wigley (1825-1866), journaliste anglais
Henry Wigley (1913-1980), pilot et aventurier néo-zélandais
Jane Wigley (1820-1883), photographe britannique
Rodolph Wigley (1881-1946), pionnier du tourisme néo-zélandais
Steve Wigley (né en 1961), joueur de football anglais
Thomas Francis Wigley (c. 1854-1933), avocat et spécialiste de courses de chevaux australien
Thomas Henry Wigley (1825-1895), homme politique australien
Tom Wigley, scientifique du climat australien
William Wigley (1826-1890), homme politique et avocat Australien

Toponyme

Wigley, localité du Derbyshire
Wigley, localité du Hampshire
Wigley, localité du Shropshire
Wigley Cross, localité du Dorset

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme